Anywhere but Home (Evanescence), een album van de Amerikaanse rockband Evanescence
Anywhere But Home (film), een Amerikaanse film uit 2008